Tinkiro peut désigner :
Tinkiro, la localité située dans le département de Kampti au Burkina Faso,
Tinkiro, la localité située dans le département de Midebdo au Burkina Faso.